La route 430 peut désigner plusieurs routes:

Amérique

Canada
 Route 430, route de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada) reliant Deer Lake à Goose Cove East.
 Route 430, route du Nouveau-Brunswick

États-Unis
 Interstate 430

Brésil
 RS-430

Europe

Allemagne
 Route fédérale 430

France
 Autoroute A430
 Route nationale 430, ancienne route française reliant le col de la Schlucht à Mulhouse
 Route départementale 430, route française reliant le col de la Schlucht à Mulhouse

Andorre
 Chemin Secondaire d'Andorre CS-430, chemin d'Andorre reliant La Massana au collet des Colls.

Slovénie 
 Route régionale 430